СП-4:
 СП-4 (патрон) (7,62×41,5) — бесшумный спецпатрон для пистолета ПСС «Вул».
 Северный полюс-4 (СП-4) — советская научно-исследовательская дрейфующая станция, открытая в 1954 году.

См. также 
 СП
 SP